Imię i nazwisko Karen Anderson nosiły lub noszą m.in.:
  (1932–2018) – amerykańska pisarka fantasy
 Karen Anderson  (ur. 1938) – amerykańska lekkoatletka, oszczepniczka
 Karen Anderson  (ur. 1971) – jamajska zawodniczka grająca w squasha